Jamma steht für:
 Jämaja (deutsch Jamma), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa
 JAMMA (auch Jamma), einheitlicher Schnittstellenstandard für Spieleplatinen und Automaten sowie die gleichnamige Spielautomaten-Messe in Japan
 Jamma (Fluss), Fluss in Äthiopien